

События 
 1 февраля — Гражданская война в США: армия Шермана выступила из Саванны на север для соединения с основными силами Гранта.
 12 февраля — США потребовали вывода французских войск из Мексики.
 18 февраля — Гражданская война в США: взятие Шерманом Чарльстона.
 1 апреля — Гражданская война в США: неудачная для Ли Битва при Файв-Фокс.
 2 апреля — Гражданская война в США: Третье сражение при Питерсберге и эвакуация столицы Конфедерации Ричмонда.
 6 апреля — Гражданская война в США: Сражение при Сайлерс-Крик.
 8 апреля — в Мадриде начинается восстание против режима генерала Рамона Нарваэса.
 9 апреля — Гражданская война в США: Капитуляция Северовирджинской армии. Фактически завершение войны.
 10 апреля — опубликована временная Конституция Мексиканской империи.
 14 апреля
 Скончался пожизненный президент Гватемалы генерал-капитан Рафаэль Каррера.
 Смертельно ранен президент США Авраам Линкольн; скончался на следующий день, 15 апреля.
 27 апреля — на реке Миссисипи близ Мемфиса произошло крупнейшее кораблекрушение на речном транспорте в истории человечества.
 1 мая — Аргентина, Бразилия и Уругвай заключили тайный союз против Парагвая в Парагвайской войне.
 3 мая — конгресс Гватемалы избрал президентом маршала Висенте Серну.
 6 мая — США направили протест Австрии по поводу участия в мексиканском конфликте австрийских добровольцев.
 12—13 мая — сражение у ранчо Пальмито, выигранное оставшимися конфедератами, благополучно отступившими в Мексику. Завершение гражданской войны.
 13 мая — открыт Новороссийский университет в Одессе (сейчас Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова).
 15 мая — на Гаити начинается двухлетняя гражданская война вызванная восстанием майора Сильвана Сальнава против президента генерала Фабра Жеффрара.
 17 мая — в Париже двадцатью государствами, включая Россию, приняты Первая международная телеграфная конвенция и «Регламент телеграфной связи». Одновременно, на базе этих соглашений основан «Международный телеграфный союз» (фр. Union internationale du télégraphe).
 11 июня — парагвайская эскадра атаковала флот Бразилии на реке Паране.
 16 июня — войсками генерала М. Г. Черняева был взят в результате штурма Ташкент, входивший в тот момент в состав Кокандского ханства.
 21 июня — отставка диктатора Испании генерала Рамона Нарваэса. Новым премьер-министром назначен Леопольдо О’Доннель.
 4 июля — первая публикация книги Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране чудес» с иллюстрациями Джона Тенниела.
 14 июля — Первое восхождение на Маттерхорн (Альпы) высотой 4478 м совершил член англо-французской экспедиции Эдуард Уимпер (). Успех экспедиции был омрачён трагедией: во время спуска четверо её членов погибли. Вернулись лишь отец и сын Таугвальдеры, и англичанин Эдуард Уимпер. Маттерхорн стал последней покорённой вершиной в списке самых известных альпийских вершин. По этой причине, восхождение Уимпера и его группы на вершину было названо окончанием «золотого века альпинизма».
 5 августа — парагвайская армия захватила город Уругваяна в Бразилии.
 14 августа — Гаштейнская конвенция между Австрией и Пруссией. Стороны подтвердили совместное владение рядом германских княжеств. Герцогство Лауэнбург передано Пруссии за денежную компенсацию.
 14 августа — восстание в Доминиканской Республике под руководством Грегорио Луперона, навсегда изгоняет испанских колонизаторов.
 29 августа — расстрелян бывший президент Сальвадора Херардо Барриос, пытавшийся вновь объединить Центральную Америку.
 3 октября — император Мексики Максимилиан I издал декрет (т. н. «Чёрный закон») о предании военно-полевому суду с обязательным смертным приговором каждого, кто вёл вооружённую борьбу против империи. В стране начинаются массовые расстрелы.
 23 октября — упразднено Азовское казачье войско.
 Первые губернии Российской империи стали «земскими» — в них был введён институт местного управления — земства, это Воронежская, Казанская, Калужская, Костромская, Курская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Пензенская, Полтавская, Псковская, Рязанская, Самарская, Санкт-Петербургская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Харьковская, Херсонская, Черниговская и Ярославская.
 3 декабря — вышло распоряжение об открытии Петровской земледельческой и лесной академии, что считается датой основания Московской сельскохозяйственной академии.
 10 декабря — скончался король Бельгии Леопольд I. На престол вступил его сын Леопольд II.
 18 декабря — вступила в силу тринадцатая поправка к Конституции США, полностью отменяющая и запрещающая рабство (ратифицирована 3/4 штатов 6 декабря).

Без точных дат 
 Основана компания Nokia — одна из крупнейших мировых компаний в сфере коммуникационных технологий.
 Основан знаменитый английский футбольный клуб «Ноттингем Форест».

Наука

Театр

Литература

Метрополитен

Железнодорожный транспорт

Родились 

См. также: :Категория:Родившиеся в 1865 году
 8 января — Михаил Иванович Туган-Барановский, учёный-экономист, государственный и общественный деятель Украины (ум. 1919).
 17 января — Влас Дорошевич — русский фельетонист, театральный критик (ум. 1922).
 19 января — Валентин Александрович Серов, русский художник (ум. 1911).
 31 января — Алексей Бахрушин, русский купец, коллекционер, создатель частного литературно-театрального музея (ум. 1929).
 4 февраля — Василий Демьянович Болотнов, русский художник (ум. 1939).
 12 февраля — Казимеж Тетмайер, польский поэт, прозаик, драматург (ум. 1940).
 17 февраля — Эрнст Трёльч, немецкий теолог, философ культуры (ум. 1923).
 3 июня — Георг V, король Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии (ум. 1936)
 13 июня — Уильям Батлер Йейтс, ирландский поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе 1923 года (ум. 1939).
 26 июня — Бернард Беренсон (Вальвроженский / Valvrojenski) — американский историк искусств и художественный критик (ум. 1959).
 6 июля — Эмиль Далькроз, швейцарский композитор и педагог (ум. 1950).
 29 июля — Александр Глазунов, русский композитор (умер в 1936).
 2 сентября — Мамонт Дальский, русский драматический актёр (ум. 1918).
 11 сентября — Райнис, латышский поэт и драматург (ум. 1929).
 1 октября — Поль Дюка, французский композитор (ум. 1935).
 17 октября — Люциан Желиговский, польский военачальник и политический деятель (ум. 1947).
 25 октября — Дмитрий Алексеевич Абельдяев, русский писатель (ум. не ранее 1915).
 8 декабря — Ян Сибелиус, финский композитор (ум. 1957).
 28 декабря — Феликс Валлоттон, швейцарский живописец и график (ум. 1925).
 30 декабря — Редьярд Киплинг, английский писатель и поэт, лаурает Нобелевской премии по литературе 1907 года (ум. 1936).
 Арефа Верхотурский — архимандрит Верхотурского Николаевского монастыря, святой Русской церкви.
 Феодосий Савинов, русский поэт, автор слов песни «Это русская земля» (ум. 1915).

Скончались 

См. также: :Категория:Умершие в 1865 году
 19 января — Пьер Жозеф Прудон, французский социалист, автор теории Прудона (род. 1809).
 4 апреля — Рафаэль Каррера, президент Гватемалы в 1844—1865 годах (род.1814).
 10 апреля — Чокан Чингисович Валиханов, казахский учёный, историк, путешественник, просветитель (род. 1835).
 15 апреля — Авраам Линкольн, 16-й президент США; в результате смертельного ранения, полученного при покушении на его жизнь 14 апреля.
 13 августа — Игнац Филипп Земмельвайс (р. 1818), венгерский акушер немецкого происхождения, пионер антисептики.
 24 апреля — Николай Александрович, наследник цесаревич и великий князь.
 8 (20) августа — архитектор Андрей Иванович Штакеншнейдер.
 10 декабря — Леопольд I, король Бельгии с 1831 года (род. 1790).
 19 декабря — Всеволод Дмитриевич Костомаров, русский поэт-переводчик.

См. также

Примечания